10. Светско првенство у одбојци за жене 1986. (1986 FIVB Women's World Championship) је одржано у Прагу, у Чехословачкој од 2. септембра до 13. септембра 1986. На првенству је учествовало 16 репрезентација.

Земље учеснице

Жреб

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг

Група Е

Група Ф

Завршни круг

Борбе за медаље

Од 5-8. места

Од 9-12. места

Од 13-16. места

Коначан пласман

Награде 
 Најбољи играч - МВП
  Јанг Ксилан

 Најбољи блокер
  Валентина Огиенко

 Најбољи одбрамбени играч
  Дениз Фахардо

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Чехословачкој
Спорт у Прагу
Одбојка у 1986.